Кира Казанцев (род. 1991) — победительница американского конкурса красоты «Мисс Америка 2015», состоявшемся 14 сентября 2014 года. Также выиграла «Мисс Нью-Йорк 2015». Свободно говорит на русском и испанском языках.

Биография 

Родилась 20 июля 1991 года в Сан-Франциско (по другим данным в городе Уолнат-Крик), Калифорния.

Происходит из семьи эмигрантов из Советского Союза. Её отец — Джордж — хирург-онколог, а мать — Джулия — риелтор. В семье есть брат Борис.

В возрасте 13 лет она стала подростковой «Мисс Калифорния», учась в Walnut Creek Intermediate. В 16 лет, она была юношеской «Мисс Калифорния» и окончила Las Lomas High School в городе Уолнат-Крик.

Посещала Университет Хофстра по специальности политология, глобалистика и география. С учетом американской Системы оценивания знаний она год проучилась за границей в Барселоне.

Затем переехала в Нью-Йорк, проживала в Мюррей-Хилл в Мидтаун (на Манхеттене).

Принимает участие в кампании защиты женщин от насилия в семье.

Примечания

Ссылки 
 Vote for Miss New York 2014 Kira Kazantsev 
 Титул «Мисс Америка-2015» завоевала Кира Казанцева, дочь российских эмигрантов
 Титул «Мисс Америка-2015» завоевала русская девушка Кира Казанцева

Мисс Америка
Выпускники университета Хофстра